Polska ist

 der polnische Name Polens
 ein nordischer Volkstanz, siehe Hambo (Polska (Tanz))

Polska ist der Familienname folgender Personen:
 Agnieszka Polska (* 1985), polnische Künstlerin

Siehe auch:

 Polka, die jedoch mit der Polska keinen Zusammenhang aufweist